Aoki est un nom d'origine japonaise.

Patronyme 

 Atsushi Aoki (1977-2019), catcheur japonais ;
 Chika Aoki (née en 1990), escrimeuse japonaise ;
 Devon Aoki (née en 1982), actrice et mannequin américaine ;
 Haruchika Aoki (né en 1976), pilote de moto japonais ;
 Hiroyuki Aoki (né en 1936), artiste et karatéka japonais ;
 Isao Aoki (né en 1942), golfeur japonais ;
 Kazuhiko Aoki (né en 1961), créateur de jeu vidéo japonais ;
 Kikuyo Aoki (née en 1968), joueuse de go japonaise ;
 Kotomi Aoki (née en 1980), mangaka japonaise ;
 Masahiko Aoki (1938-2015), économiste japonais ;
 Mayuko Aoki (née en 1975), seiyū japonaise ;
 Mayumi Aoki (née en 1953), nageuse japonaise ;
 Nobuatsu Aoki (né en 1971), pilote de moto japonais ;
 Norichika Aoki (né en 1982), joueur de baseball japonais ;
 Reona Aoki (née en 1995), nageuse japonaise ;
 Rei Aoki (née en 1984), actrice pornographique japonaise ;
 Rin Aoki (née en 1985), actrice pornographique japonaise ;
 Sayaka Aoki (née en 1986), athlète japonaise ;
 Shinya Aoki (né en 1983), combattant (combat libre) japonais ;
 Steve Aoki (né en 1977), DJ et producteur américain d'origine japonaise ;
 Tsuru Aoki (1892-1961), actrice japonaise ;
 Yoshino Aoki (1971-), compositeur de musique de jeux vidéo japonaise ;
 Yūji Aoki (1945-2003), mangaka japonais.

Prénoms
 Aoki (prénom)
 Aoki Sokei, peintre japonais du .

Dans la fiction
 Aoki, un personnage secondaire du manga Hikaru no go
Aoki, un personnage de la bande dessinée Yoko Tsuno (album 9)
 Masaru Aoki, un personnage du manga Ippo.

Toponyme 

 Aoki, un village de la préfecture de Nagano au Japon.

Patronyme japonais